Коэффициент теплоусвоения (англ. U-value) — величина, характеризующая теплоусвоение материала. Отражает способность материала воспринимать теплоту при колебании температуры на его поверхности. Определяется отношением амплитуды колебания теплового потока к амплитуде колебания температуры на поверхности материала. С увеличением частоты колебаний температуры коэффициент теплоусвоения уменьшается. При больших частотах теплоусвоение мало.

Расчёт 
s   пропорционален коэффициенту теплопроводности λ, Вт/(м·K), удельной теплоёмкости с, Дж/(кг·K), и плотности материала ρ, кг/м³, и обратно пропорционален периоду тепловых колебаний T, с. 

 .

Коэффициент теплоусвоения материала 
Коэффициент теплоусвоения материала S используется для расчётов стен, кровель, полов и измеряется в Вт/(м²·°С). В западной практике используется понятие "коэффициента тепловой активности" b, который равен

 .

Примечания

Литература 

 СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий
 Фокин, К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий / К.Ф. Фокин под ред. Ю.А. Табунщикова, В.Г. Гагарина. – 5-е изд., исправленное. – М. : АВОК-ПРЕСС, 2006. – 256 с.

]

Строительная физика